„Amusement” – utwór zespołu Hüsker Dü z 1981 roku
 Śmierć się śmieje (ang. Amusement) – film z 2008 roku